

Prénoms 
 Kodi Burns (1988–) est un entraîneur américain de football américain ;
 Kodi Medeiros (1996–) est un joueur de baseball américain ;
 Kodi Ramakrishna est un réalisateur indien ;
 Kodi Rammurthy Naidu (1882–1942) est un bodybuilder indien ;
 Kodi Smit-McPhee (1996–) est un acteur australien ;

Toponymie 
 Kodi (Inde) est un village indien de l'État du Karnataka;
 Kodi (Indonésie) est un kecamatan dans l'île de Sumba;
 Kodi (République centrafricaine) est une  commune rurale du nord-ouest de la  République centrafricaine.

Divers 
 Kodi est un lecteur multimédia libre ;
 KODi est une entreprise allemande ;
 KODI est une station de radio locale américaine, diffusant dans la ville de Cody, dans le Wyoming ;
 Kodi est une langue austronésienne parlée en Indonésie ;
 Kodi est un mot tamoul signifiant « pavillon », et qui peut désigner l'étendard représentant la divinité masculine du culte hindou Nagour Mira ;

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme